Aleksander Petrovič Urusov , (1768-1835), generale russo
 Sergej Semenovič Urusov (1827-1897) – principe e scacchista russo
 Lev Pavlovič Urusov  (1839-1928) – diplomatico russo
 Olga Ouroussoff – principessa e cantante lirica russa
 Sergej Dmitrievič Urusov (1862-1937) – funzionario russo